Новобура́сский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Новые Бурасы.

География 
Расположен на севере области, в северной части Правобережья, на Приволжской возвышенности. Климат района континентальный, характеризуется жарким летом и холодной зимой. Холодный период — ноябрь-март, число дней со снежным покровом 134 дня. Мощность снежного покрова колеблется от 28-35 см; преимущественное направление склонов, используемых для прокладки горнолыжных трасс — северо-восточное.

Район расположен на границе лесостепной и степной зон. Пересечённый рельеф местности, покрытые лесами отроги возвышенностей вместе с многочисленными прудами создают специфический пейзаж района.

Через район проходит железнодорожная линия Приволжской железной дороги Аткарск — Сенная — Вольск (на территории района станции Подснежная, Бурасы).

Территория района — 1,7 тыс. км². Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 262,5 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Вольского округа Нижне-Волжского края.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

До 1941 года в Новобурасском районе было два немецких хутора Немецкая Таволожка (Немецкий хутор) и Русский родник (АССР НП). В августе 1941 года населения данных хуторов было депортированно в Сибирь.

10 июня 1959 года к Новобурасскому району была присоединена часть территории упразднённого Вязовского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Новые Бурасы) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Это один из многонациональных районов со значительной долей татар, чувашей, украинцев.

Муниципально-территориальное устройство 
В Новобурасский муниципальный район входят 3 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 2 сельских поселения:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 7 сельских поселений. В 2013 году из них были упразднены следующие муниципальные образования: Динамовское (включено в Новобурасское), Аряшское (включено в Тёпловское), Малоозёрское (включено в Белоярское). В 2018 году были упразднены Елшанское и Лоховское муниципальные образования (включены в Новобурасское).

Населённые пункты 
В Новобурасском районе 38 населённых пунктов, в том числе 37 сельских и 1 городской (рабочий посёлок).

Экономика 
Район сельскохозяйственный, крупный производитель товарного зерна, подсолнечника, продукции животноводства, в том числе свиноводства. Важное значение имеет разведение рыбы в прудовых хозяйствах на реке Чардым.

На территории района находится Воронцовское месторождение известняков (район деревни Воронцовка). В Тепловке расположены два крупных известковых карьера.

Достопримечательности 
Между Новыми Бурасами и селом Лох находится лесное урочище «Лоховские Ямы», где водятся олени, лоси, кабаны, белки, зайцы.
Встречаются здесь отдельные холмы и невысокие горы, например гора Кудеярова около села Лох.
В этой горе есть пещера, местами выложенная камнем. Существует предание, будто в этой пещере укрывался
со своим отрядом сподвижник Степана Разина Кудеяр, про которого сложено немало песен и легенд.

Пещера полностью не обследована, потому, что её свод кое — где обвалился.
Место это часто посещают школьники, но какие тайны хранит Кудеярова пещера — пока неизвестноЛегенда о Кудияровой пещере и её сокровищах.

Между станцией Бурасы и селом Ивановка, где находится ботанический заказник «Моховое болото», много северных видов трав, которых нет в других районах области. Это единственное настоящее болото в юго-восточной засушливой лесостепи.

В центральной части Новобурасского района в экологически чистом регионе (с. Тёпловка) планируется построить горнолыжный комплекс. 90 % территории данного участка занято лесами 1-й группы, здесь преобладают дуб, клён, липа, береза. Продолжительности зимнего периода, мощность снегового покрова, перепад высот позволяют в данном регионе создать горнолыжный комплекс, при разработке которого учитывалась возможность проведения на территории соревнований по некоторым видам горнолыжного спорта — специальному слалому и сноуборду.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Ссылки 
 Информация о районе на сайте правительства Саратовской области
 Официальный сайт Новобурасского муниципального района
 Страничка о Новых Бурасах